Spell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Spell House (Titusville, Florida), NRHP-ID 89002166
 Spell House (Keachi, Louisiana), NRHP-ID 88001047